Oliver Plunkett (1629-1681), Iers theoloog en martelaar
 Jean Alexandre Plunkett de Rathmore (1782-1846), Belgisch edelman en ondernemer
 Joseph Mary Plunkett (1887-1916), Iers dichter en activist
 Roy Plunkett (1910-1994), Amerikaans chemicus